Tomahawk puede referirse a:

 El tomahawk, un hacha de guerra de los nativos americanos.
 El BGM-109 Tomahawk, un misil.
 El Piper PA-38 Tomahawk, un avión biplaza de entrenamiento.
 Tomahawk, una banda de música.
 Tomahawk, una ciudad en Wisconsin, Estados Unidos.
 La trampa Tomahawk, usada para atrapar micromamíferos.
 La Tomahawk, una montaña rusa.
 La Tomahawk, una motocicleta realizada por Dodge.
 El tomahawk, nombre procedente del inglés de un dispositivo para obtener gráficamente la trisección de un ángulo.